Garbuzov ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Z. Garbuzov (1940–2006), russischer Physiker
 Vadim Garbuzov (* 1987), ukrainischer Tänzer